Мурад Герай:

 Мурад Герай — правитель Крымского ханства.
 Мурад Герай — крымский нурэддин в 1584 году, сын крымского хана Мехмед II Герая